Аллсвенскан 1967 () — 43-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 12 апреля и закончился 29 октября 1967 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1967 
Швеция
Спорт в Швеции в 1967 году